Fireblocks é uma plataforma que permite interagir com DeFi de várias maneiras, permitindo investir, apostar, enviar, receber e dinheiro e fazer parte dos contratos inteligentes de diferentes redes. Além disso, a empresa consiste em custodiar e garantir a guarda de ativos. É uma empresa certificada internacionalmente e testada pela ComSec e NCC Group.A partir da plataforma do Fireblocks, os usuários podem gerenciar livremente todas as carteiras, desde as descentralizadas até as que fazem parte de exchanges centralizadas como a Binance e Digitra.com.

Criptomoedas